Nova Floresta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Floresta (ort), Paraíba, 
 Nova Floresta (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar